Studentessa di giurisprudenza al momento dell'incoronazione, la Štandtaitė in passato aveva partecipato al concorso Miss Supranational nel 2010, che si era tenuto a Varsavia, Polonia e si era piazzata fra le prime venti classificate.

Nel 2012 ha partecipato al concorso Miss Lituania, dove si è classificata alla terza posizione ottenendo però il titolo di Miss Universo Lituania.

Note

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale di Miss Lituania

Concorrenti di Miss Universo 2012